Cette page référence les différentes « semaines rouges. »

 Semaine rouge, insurrection populaire en 1914 en Italie.
 Semaine rouge, bombardements de la ville de Rouen en mai-juin 1944.
 Semaine rouge, grève générale d’une semaine qui fit suite à la sanglante répression d’un rassemblement du Premier Mai à Buenos Aires en 1909.